Földrajzi név
 Vercors: hegység Délnyugat-Franciaországban, a Nyugati-Előalpok része
Személynév
 Vercors: Jean Marcel Bruller (1902–1991) francia író, illusztrátor, ellenálló álneve (a hegységről)